Кашани () — нисба, указывающая на происхождение из города Кашан (Иран).

Персоналии
 Абдурраззак аль-Кашани — арабский богослов, суфий
  (1931—2010)
 Кашани, Аболь-Касем (1877 или 1882—1962) — шиитский священнослужитель, аятолла.
  (род. 1984)
  (ум. 1214)
 
 
 
 Джамшид аль-Каши (1380—1429)
  (род. 1951)
 Кашани, Махмуд (род. 1942) — иранский политик, учёный, писатель и юрист.
  (род. 1917)
  (ум. 1680) — иранский шиитский богослов, мистик, поэт, философ, хадисовед.
  (1528—1588)
 
 Сармад Кашани (ум. 1661)
  (род. 1974)